Hamill ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Hamill (* 1970), US-amerikanischer Speedway-Motorradfahrer
 Brendan Hamill (* 1945), nordirischer Dichter und Schriftsteller
 Christine Hamill (1923–1956), englische Mathematikerin
 Christopher Hamill (* 1958), britischer Popsänger, siehe Limahl
 Claire Hamill (* 1954), britische Singer-Songwriterin
 Dorothy Hamill (* 1956), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 James A. Hamill, US-amerikanischer Demokrat (Politiker)
 Jamie Hamill (* 1986), schottischer Fußballspieler
 Joe Hamill (* 1984), schottischer Fußballspieler
 John Hamill (* 1947), englischer Schauspieler
 Mark Hamill (* 1951), US-amerikanischer Schauspieler
 Mickey Hamill (1889–1943), irischer Fußballspieler
 Patrick Hamill (1817–1895), US-amerikanischer Kongress-Abgeordneter
 Pauline Hamill (* 1971), schottische Fußballspielerin
 Stephen Hamill (* 1978), nordirischer Eishockeyspieler
 Zach Hamill (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler

Hamill heißt folgender Ort:
 Hamill (South Dakota), Tripp County, South Dakota, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Hammill